Левијатан може бити:
 Левијатан (митологија), митолошка неман
 Левијатан (спис), спис Томаса Хобса
 Левијатан (Звездани ратови), измишљени свемирски брод из универзума Звезданих ратова
 Левијатан (филм), руски филм
 Покрет Левијатан, организација за заштиту животиња и неофашистичка политичка организација у Србији